Etienne Agsteribbe (1901 - 1964) foi um botânico neerlandês.

Ligações externas
  

Botânicos dos Países Baixos